Georgianum ist der Name folgender Institutionen:
 Herzogliches Georgianum in München, das weltweit zweitälteste römisch-katholische Priesterseminar
 Georgianum (Ingolstadt), das Gebäude, in dem das Herzogliche Georgianum gegründet wurde
 Georgianum (Calenberger Neustadt) in der Calenberger Neustadt (Hannover), ehemals höhere Schule für Hochschul- und Offiziersanwärter

Siehe auch
 Gymnasium Georgianum